Okręty Royal Navy o nazwie HMS „Dido”, nazwa pochodzi od Dido, legendarnej założycielki i królowej Kartaginy:
 Pierwszy „Dido” był 28 działowym okrętem szóstej rangi zwodowanym w 1784 i sprzedanym w 1817.
 Drugi „Dido” był 18 działową korwetą zwodowaną w 1836 używaną jako hulk węglowy po 1860 i sprzedany w 1903.
 Trzeci „Dido” miał być korwetą o napędzie śrubowym i drewnianym kadłubie. Jego stępka została położona 14 stycznia 1861, budowa została wstrzymana 12 grudnia 1863.
 Czwarty „Dido” był korwetą o drewnianym kadłubie zwodowany w 1869, przerobiony na hulk w 1886, przemianowany na „Actaeon” w 1906 i sprzedany w 1922. 
 Piąty „Dido” był krążownikiem drugiej klasy (ang. second class cruiser) typu Eclipse zwodowanym w 1896, używanym jako okręt magazynowy po 1913 i sprzedanym w 1926.
 Szósty „Dido” był lekkim krążownikiem przeciwlotniczym typu Dido, w służbie od 1940, złomowany w 1958.
 Siódmy „Dido” (F104) był fregatą typu Leander, który został zwodowany w 1961. Został sprzedany do Royal New Zealand Navy w 1983 i przemianowany na HMNZS „Southland”. Wycofany ze służby w 1995 został zatopiony jako sztuczna rafa.

Był także okręt HMS „Didon” – 38 działowa fregata piątej rangi (ang. fifth rate), która został przechwycony od Francji w 1805 i rozebrany w 1911.

Dido